Cellach est un prénom masculin d'origine irlandaise porté par :
 Cellach mac Máele Coba, Haut Roi d'Irlande de 642 à 658
 Cellach, abbé d'Iona (), archevêque d'Armagh et saint fêté le  avril 
 Cellach mac Aedh (1080-1129), archevêque d'Armagh et saint fêté le  avril
 Cellach du film Brendan & le Secret de Kells qui n'est autre que l'abbé d'Iona au 

Homonymie de prénom